Mesocyclops dybowskii – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1890 roku na podstawie prac naukowych hydrobiologa o nazwisku Landé. Gatunek ten został ujęty w Katalogu Życia.

Przypisy 

Mesocyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1890 roku